Trois navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Kaszub :

 Le , l’ancien torpilleur allemand V-108, lancé en 1914, transféré à la Pologne en 1921 et détruit par une explosion de chaudière le 20 juillet 1925.
 Le , un sous-marin soviétique de classe Malioutka qui a servi dans la marine polonaise de 1954 à 1963.
 Le , une corvette Project 620 lancée en 1987 et toujours en service actif. Il a été le premier navire de guerre océanique construit en Pologne.

Notes et références